

Patronyme 

 Abbas Milani (né en 1949), historien irano-américain ;
 Aureliano Milani (1675-1749),  peintre, dessinateur et graveur italien ;
 Aurelio Milani (1934-), joueur italien de football ;
 Cesare Milani (1905-1956), rameur d'aviron italien ;
 Denise Milani (née en 1980), mannequin tchèque ;
 Francesca Milani (1993-), judokate italienne ;
 Gianluca Milani (1991-), coureur cycliste italien ;
 Giulio Cesare Milani (ca 1621–1678), peintre italien ;
 Jawad Milani (né en 1950), entraîneur marocain de football ;
 Jean-Claude Milani (1959-), joueur suisse de football ;
 Laura Milani (1984-), rameuse italienne ;
 Leyla Milani (1982-), mannequin et actrice irano-canadienne ;
 Lorenzo Milani (1923-1967), prêtre et éducateur italien ;
 Luigi Milani (1984-), joueur italien de rugby à XV ;
 Marta Milani (1987-), athlète italienne, spécialiste du 400 m ;
 Maurizio Milani (né en 1961), humoriste, acteur et écrivain italien ;
 Milena Milani (1917-2013), femme de lettres et journaliste italienne ;
 Oscar Milani (1946-), claveciniste argentin ;
 Riccardo Milani (1958-), réalisateur et scénariste italien ;
 Silvestro Milani (1958-), coureur cycliste italien ;
 Tahmineh Milani (1960-), réalisatrice, scénariste et productrice iranienne.

Noms dérivés 
 Café Milani, à Francfort-sur-le-Main, siège de groupe parlementaire ;
 (4701) Milani, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Milani, composante de nom d'espèces comme :
 Cangoderces milani, araignées aranéomorphes de la famille des Telemidae.

Toponyme 
 Milani, localité croate dans la municipalité de Bosiljevo, comté de Karlovac.